Alenquer (Brasile) – comune brasiliano dello Stato del Pará, Brasile
 Alenquer (Portogallo) – comune portoghese del distretto di Lisbona, Portogallo